Isoluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruoninluoto eller Isoluoto, 
 Iso Ristluoto, 
 Isoluoto, Eura, 
 Isoluoto (del av en ö), Egentliga Finland, 
 Isoluoto, Gustavs, 
 Isoluoto (halvö), Egentliga Finland, 
 Isoluoto, Kumo, 
 Isoluoto, Vittisbofjärd, 
 Isoluoto, Ulvsby, 
 Isoluoto, Påmark, 
 Isoluoto, Siikais, 
 Isoluoto, Letala, 
 Isoluoto, Vemo, 
 Storö eller Isoluoto, 
 Isoluoto, Filpula, 
 Isoluoto, Idensalmi, 
 Isoluoto, Euraåminne, 
 Isoluoto, Sagu, 
 Isoluoto, Muurame, 
 Isoluoto, Kides, 
 Isoluoto, Lapinlax, 

Robotskapade Finlandförgreningar